Кирказо́н, или Аристоло́хия () — род многолетних трав и деревянистых лиан семейства . Насчитывает около 480 видов, распространённых в тропическом, реже в умеренном поясах.

Ботаническое описание 
Виды рода Кирказон представляют собой многолетние травянистые растения с гладкими прямостоячими или вьющимися побегами или деревянистые лианы.

Листья простые, черешковые, очерёдные, у многих видов сердцевидной формы.

Цветки зигоморфные, собраны в короткие соцветия в пазухах листьев. Венчик, как правило, отсутствует. Околоцветник трубчатый, внизу раздутый, на верхнем конце у большинства видов с косым языковидным отгибом. Тычинок 3—6, короткие, сросшиеся со столбиком, образуя так называемый гиностемий. Цветки перекрёстноопыляемые, рыльца созревают раньше пыльников, что исключает самоопыление.

Плод — сухая шаровидная или грушевидная коробочка.

Процесс опыления 
Кирказон — энтомофильное, то есть опыляемое насекомыми растение, опылителями в основном являются мухи, жуки и комары.

Очень интересен процесс опыления у этих растений. Пятнистая окраска отогнутого язычка околоцветника напоминает гниющее мясо, цветки многих видов также испускают неприятный запах, привлекающий мух. Внутри трубчатой части околоцветника имеются косо направленные внутрь волоски, мешающие проникшему в цветок насекомому выползать назад, поэтому муха оказывается в ловушке и, ползая в поисках выхода, опыляет цветок. После опыления волоски вянут и опадают, открывая выход, а пыльники раскрываются, осыпая пыльцой выползающее насекомое, которое летит на другой цветок и там процесс повторяется.

У нескольких южноамериканских видов цветок устроен ещё более сложно: кроме ловушки он имеет дополнительную камеру, так называемую «тюрьму», где и расположены органы размножения цветка. Причём стенки «тюрьмы» имеют цвет более светлый, чем стенки ловушки, и насекомое, устремляясь к свету, заползает туда. После опыления, наоборот, светлее становится ловушка

Места обитания 
Большинство видов кирказона произрастают в областях тропического климата Америки, Африки и Азии и лишь несколько видов встречаются в зонах умеренного климата. На территории России — 5 видов (в европейской части и на Северном Кавказе, на Дальнем Востоке). В Казахстане также известен под местным названием «жиренше».

Токсичность 
Растения содержат , которая обладает канцерогенным, мутагенным и нефротоксическим действием. Употребление их или их отваров в пищу приводит к поражению почек — аристолохиевой нефропатии ().

С 1981 года препараты, содержащие аристолохиевую кислоту, запрещены в Германии и Австралии, с 1982 года — в Египте. С 1999 года БАДы, содержащие аристолохию, запрещены в Великобритании, с 2001 года — в США.

С 2008 года запрещён ввоз на территорию России, изготовление и продажа биологически активных добавок, в состав которых входит кирказон.

Применение 
Многие виды кирказона декоративны и выращиваются в парках и оранжереях. Огромные цветки  достигают 33 см в длину и 27 см в диаметре. Часто выращивают , имеющий листья длиной до 30 см и цветки в форме курительной трубки.  получил название «ситцевый цветок» за своеобразную окраску своих цветков.

Экстрактами из растений этого семейства с древних времён лечились по всему миру. В частности, в Европе  использовался как наружное средство. В литературе имеются сведения, что некоторые южноамериканские виды (в частности,  применялись в местной народной медицине как средство от укусов змей. Однако из-за ядовитости применять препараты из этого растения следует строго по назначению врача.

Кирказон маньчжурский () входит в состав травяных сборов, считающихся традиционными в Китае, где в результате моды на традиционную китайскую медицину резко выросло количество заболеваний почек.

 является редким видом и занесён в Красную Книгу Российской Федерации. Сбор его для изготовления лекарственных средств ограничен и подлежит обязательному контролю государственных служб.
 

Различные виды рода Кирказон используются в народной медицине в качестве , а именно: Aristolochia acuminat, Aristolochia clematitis, Aristolochia daemoninoxia, Aristolochia gibertii, Aristolochia heppii, Aristolochia indica, Aristolochia longa, Aristolochia philippinensis, Aristolochia rodriguesii, Aristolochia rotunda, Aristolochia rugosa, Aristolochia sericea, Aristolochia triangularis, Aristolochia trilobata.

Виды 

По информации базы данных The Plant List (2013), род включает 485 видов. Некоторые из них:

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 
 

Кирказоновые
Флора Евразии
Флора Южной Америки
Флора Африки
Ядовитые растения
Лекарственные растения
Абортивные средства